

Geografia

Svizzera 
 Vuisternens-devant-Romont – comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)
 Vuisternens-en-Ogoz – ex comune ora frazione di Gibloux, comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)